Octophialucium är ett släkte av nässeldjur. Octophialucium ingår i familjen Malagazziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Octophialucium